90 - em algarismos romanos, XC
Convair XC-99
31006 1995 XC

Desambiguações de siglas
0090